

Толланд — місто, штат Коннектикут
 Толланд — місто, штат Массачусетс

Див. також 
 Джон Толанд